Zhujia bezeichnet:

 Zhujia (Linkou) (朱家镇), Großgemeinde im Kreis Linkou in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhujia (Renshou) (珠嘉镇), Großgemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhujia (Peng’an) (诸家乡), Gemeinde im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhujia (Hunnan) (祝家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunnan in der chinesischen Provinz Liaoning